Herrgottsmühle ist der Ortsname von

 Herrgottsmühle (Aub), Ortsteil der Gemeinde Aub, Landkreis Würzburg, Bayern
 Herrgottsmühle (Iphofen), Ortsteil der Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern